Сократис Диудис (; 3 февраля 1993, Салоники, Греция) — греческий футболист, вратарь клуба «Панатинаикос» и национальной сборной Греции.

Клубная карьера 
Диудис — воспитанник клуба «Арис» из своего родного города. 2 сентября 2012 года в матче против ОФИ он дебютировал в греческой Суперлиге. В своём втором сезоне Сократис завоевал место основного вратаря и отыграл весь чемпионат без замен. Летом 2014 года Дуидис перешёл в бельгийский «Брюгге». Из-за высокой конкуренции он не смог дебютировать за команду, но в её составе стал обладателем Кубка Бельгии.

Летом 2015 года для получения игровой практики Сократис на правах аренды вернулся на родину в «Паниониос». 28 ноября в матче против «ПАС Янина» он дебютировал за новую команду.

По окончании аренды Диудис вернулся в «Брюгге». Летом 2016 года так и не выиграв конкуренцию, он вернулся в «Арис». Летом 2017 года Сократис присоединился к «Панатинаикосу». Сумма трансфера составила 150 тыс. евро. В поединке Кубка Греции против «Ларисы» он дебютировал за основной состав.

Международная карьера 
В 2012 году Диудис стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы в Эстонии. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии и Испании.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Греции Сократис принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
Командные

 «Брюгге»
 Обладатель Кубка Бельгии — 2014/2015

Международные

 Греция (до 19)
 Юношеский чемпионат Европы — 2012 — 2-е место

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль футболиста

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Панатинаикос»